Бихльбах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте.  . Официальный код  —  70804.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Клаус Цирнхёльд.

Ссылки
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля